Уйгуры в Пакистане — граждане Пакистана уйгурского происхождения.

История 
Некоторые представители этнических меньшинств Китая, в первую очередь уйгуры-мусульмане из Синьцзяна, исторически мигрировали в северные районы Пакистана и селились в них. Самые ранние мигранты, исчисляемые тысячами, прибыли в качестве торговцев в конце XIX и начале XX веков, когда территория Пакистана все еще находилась под британским правлением. У большинства этих уйгуров были склады и дома в городах на севере и в некоторых частях верхнего Пенджаба, и они регулярно путешествовали между Кашгаром и Яркендом и этими местами. Другие приехали в 1940-х годах, опасаясь коммунистических преследований. Еще несколько сотен бежали в Пакистан после неудавшегося восстания в Хотане в 1954 году. Более поздние волны миграции пришлись на 1963 и снова в 1974 году. Некоторые пакистанские потомки, которые ранее жили в Синьцзяне, особенно в Кашгаре, также вернулись в Пакистан. со своими уйгурскими супругами.

Начиная с 1980-х годов Пакистан стал основным транзитным пунктом для уйгуров, отправляющихся в хадж; образовавшиеся там временные уйгурские поселения стали центром более поздних, более постоянных общин, поскольку уйгуры, вернувшиеся из своего паломничества или после дальнейшего обучения в школах Египта и Саудовской Аравии, решили поселиться в Пакистане, а не вернуться в Китай. По состоянию на 2020 год лидеры общин оценили их общую численность в 2000–3000 человек, из них 800 в Гилгите, еще 2000 в Равалпинди, 100 в приграничном городе Саст на Каракорумском шоссе, а остальные разбросаны по остальной части страны.

Социальная интеграция 
Китай с подозрением относится к некоторым членам уйгурской общины в Пакистане, считая их сторонниками движения за независимость Восточного Туркестана. Пакистан оказал им дружеский прием, но отвергает любую пропаганду сепаратизма или что-либо, что бросает вызов суверенной целостности другой страны. Многие уйгуры в Пакистане занимаются малым бизнесом. В последние годы они перешли в сферу импорта-экспорта, покупая китайскую керамику, текстиль и другие товары из Синьцзяна для перепродажи в Пакистане. Уйгурская община обычно хорошо интегрирована в пакистанское общество. Смешанные браки сейчас распространены, и большинство предпочитает говорить на урду, а не на уйгурском.

В Пакистане также было несколько центров приема уйгурских общин. Кашгарабад, расположенный в Исламабаде, управлялся богатыми уйгурскими торговцами. Медресе Анвара уль-Улума Абу Ханифы в Равалпинди управлял человек по имени Шейх Сераджуддин. Третий город, Хотанабад, также находился недалеко от Исламабада. Хотанабад был закрыт в декабре 2000 года, что Американская ассоциация уйгуров также связывает с давлением Китая, который выразил озабоченность по поводу этих центров, способствующих вербовке экстремистов против Пекина. Кашгарабад и Хотанабад снова остановились в 2006 году

Омар и Акбар Хан, два брата-уйгура из Пакистана, создали культурную организацию Omar Uyghur Trust, чтобы обучать детей своей общины уйгурскому языку и культуре.

Терроризм 
Несколько уйгуров, проживающих в Пакистане, были вовлечены в боевые действия и совершали террористические нападения на военные и гражданские объекты. Китай заявил, что члены Исламского движения Восточного Туркестана нашли убежище в Лахоре. В 1997 году четырнадцать уйгурских студентов китайского происхождения, обучающихся в Пакистане, были депортированы обратно в Китай после того, как они организовали акцию протеста в поддержку беспорядков в Кульдже; Amnesty International утверждает, что они были казнены. В 2009 году еще девять уйгурских боевиков, захваченных в Вазиристане, были экстрадированы в Китай.

По состоянию на 2015 год правительство Пакистана утверждало, что уйгурские боевики больше не присутствуют в районах проживания племен на северо-западе Пакистана Kashgarabad and Hotanabad both suffered another shutdown in 2006..

Известные люди 
 Абдул Расул, гражданин Пакистана уйгурской национальности, лидер Азиатского мусульманского бюро по правам человека.
 Хаким Саид, пакистанский травник.
 Садия Рашид, пакистанский академик.

См.также 
 Уйгурская диаспора
 Уйгуры в Турции
 Уйгуры в Узбекистане
 Уйгуры в Индии

Примечания 

Уйгурская диаспора
Народы Пакистана